Steinhauer (de l'allemand signifiant tailleur de pierre) est un patronyme porté notamment par :

 Erwin Steinhauer (1951-), acteur autrichien
 Olen Steinhauer (né en 1970), romancier américain ;
 Sherri Steinhauer (née en 1962), golfeuse américaine.

Homonymie de patronyme